C. K. Stead (1932) – scrittore neozelandese
 Christina Stead (1902-1983) – scrittrice australiana
 Francis Herbert Stead (1857-1928) – politico britannico
 Jon Stead (1983) – calciatore inglese
 Rebecca Stead (1968) – scrittrice statunitense
 Stead (1978) – cantante, chitarrista e polistrumentista italiano
 William Thomas Stead (1849-1912) – editore, giornalista e scrittore britannico